

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Magdalenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Magdalenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady 
 Magdalenów – część wsi Milęcin w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Magdalenów – część wsi Kamień w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia

Zobacz też 
 Magdalenowo, Magdalenka